— японская фамилия и топоним

大井川

Фамилия 
  — японский политик, губернатор префектуры Ибараки.

Топоним 
  — ранее существовавший японский посёлок в префектуре Сидзуока, в 2008 объединён с городом Яидзу.
 Ои — река в Японии на острове Хонсю.

Прочее 
  — японская железнодорожная компания и железнодорожная линия в префектуре Сидзуока.

大堰川 
 Ои - приток реки Кацура, протекающей через Киото

См. также 
 Оикава